Малайя — многозначное слово.

 В физической географии — южная оконечность Малаккского полуострова.
 Обобщённое название малайских государств на Малаккском полуострове до появления в 1957 году независимой Малайской Федерации (после колонизации Малаккского полуотрова Британской империей территория носила название Британская Малайя)
 В истории «Британская Малайя» — обобщённое название существовавшей в XVIII—XX вв. совокупности британских колоний (Стрейтс-Сетлментс) и находившихся под протекцией Великобритании формально независимых Федеративных Штатов Малайи и нефедеративных государств.
 «Малайя» — дредноут КВМФ Великобритании. Назван в честь Федеративных Штатов Малайи, оплативших его создание.
 «Малайя» — американский фильм 1949 г.